Мужская сборная ветеранов Италии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Италию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

Ссылки 
 Италия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Раздел кёрлинга на официальном сайте Федерации ледовых видов спорта Италии

См. также 
 Мужская сборная Италии по кёрлингу
 Женская сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная сборная Италии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу
 Сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Италии по кёрлингу на колясках
 Женская сборная ветеранов Италии по кёрлингу

Италия
Кёрлинг в Италии
Кёрлинг